Remicourt, commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège.
 Remicourt, commune française de la Marne
 Remicourt, commune française des Vosges